Protognathia är ett släkte av kräftdjur. Protognathia ingår i familjen Protognathiidae. 

Protognathia är enda släktet i familjen Protognathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Protognathia